Иелму-Маринью ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Риу-Гранди-ду-Норти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Агрести-Потигуар. Население составляет 11 094 человека на 2006 год. Занимает площадь 305,185 км². Плотность населения — 36,4 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 117.557.593,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.980,53 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,590 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Риу-Гранди-ду-Норти